Alexanderplein (Amsterdam)
 Alexanderplein (Den Haag)

of ook wel naar:
 Alexanderplatz, plein in Berlijn
 Prins Alexanderplein, in Rotterdam